Horse Play – documentario del 1921 prodotto dalla Sport Pictorials
Horse Play – cortometraggio del 1924 diretto da Richard Smith 
Horse Play – cortometraggio del 1927 diretto da William Nolan 
Horse Play – cortometraggio del 1928 diretto da Gus Meins 
Horse Play – film del 1933 diretto da Edward Sedgwick
Horse Play – film del 1967 diretto da Paul J. Smith
Horse Play – film del 1998 diretto da Mario Falcon